89 км, 89-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
89-й километр, посёлок 89 км — прежнее название посёлка Пемба в Медведевском районе Марий Эл.
 железнодорожные объекты

89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 816627.
 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 816627.

89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдовская железная дорога. Код 399150.

89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812819.

 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872434.
 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814852.
 89 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 240813
 89 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872434
 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Батайск — Сальск, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 517415
 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Лихая — Морозовская, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587916

89 км, Ост. Пункт 89 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 733937